Devil's Highway, qui signifie en , peut désigner :

 Devil's Highway est l'appelation locale d'El Camino del Diablo, une route historique dans le désert de Sonora en Arizona aux États-Unis.
 U.S. Route 491, auparavant baptisée U.S. Route 666''', est surnommée Devil's Highway. La route traverse le Nouveau-Mexique, le Colorado et l'Utah aux États-Unis.
 La , surnommée Devil's Highway en raison de son numéro et son taux élevé d'accidents.
 La , une  Britannie, reliant Londinium à Pontes.
 '', un film d'horreur de 2005.